Вадты — гидроним России:
 Вадты — озеро на территории городского округа «Усинск» в Республики Коми;
 Вадты — озеро на территории Усть-Куломского района Республики Коми;
 Вадты — озеро на территории Корткеросского района Республики Коми;
 Вадты — озеро на территории Косинского района Пермского края;
 Вадты — одно из названий озера Адово в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа Пермского края.